Церкница:

 Церкница (община) — община в юго-западной части Словении
 Церкница (город) — город в Словении, центр одноимённой общины
 Церкница (озеро) — пульсирующее озеро в Словении